La Maquinista Terrestre i Marítima, empresa metal·lúrgica.
 La Maquinista (centre comercial), centre comercial de Barcelona.
 La Maquinista (cançó), cançó de Josep Anselm Clavé.

També trobem els següents significats:
 Maquinista, conductor d'un vehicle ferroviari.
 El maquinista de la General, pel·lícula nord-americana de l'any 1926.